H29 peut faire référence à :
 HMS H29, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Holding 1929, une société holding de droit luxembourgeois ;
 Route principale suisse 29 reliant Samedan à la frontière italienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres